Петраке Пойнару () — станция Бухарестского метрополитена. Станция расположена в районе Sector 1.

Открыта 19 ноября 1979 года в составе первого пускового участка. С 1979 по 1983 год станция была конечной.

Станция находится рядом с заводом «Semănătoarea».

«Петраке Пойнару» — станция мелкого заложения с двумя боковыми платформами.

Станции Бухарестского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1979 году